Urodidae är en familj av fjärilar. Enligt Catalogue of Life ingår Urodidae i överfamiljen Urodoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Urodidae 63 arter. 

Urodidae är enda familjen i överfamiljen Urodoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Urodidae